Chalaco puede referirse a lo siguiente:

 Es un pez teleósteo de cabeza enorme y redonda, con una longitud máxima de 30 cm. Sicyases sanguineus (en chino: 杯吸盤魚; chalaco en Chile; pejesapo en castellano).
 A lo natural y relativo a la Provincia Constitucional del Callao, Perú.